Старженские или Старжинские () — графский и дворянский род, герба Лис.

Род происходящий из Великой Польши, восходящий к началу XVI в. и получивший графский титул в Австрии в 1781 г. с присоединением к родовому гербу нового их достоинства. Род графов Старженских внесен в V ч. родословной книги Гродненской губернии, а дворяне Старженские — в VI ч. Минской губернии.

Описание герба 
В щите сердцеобразном с золотою окраиною и графскою короною, в красном поле двойной крест, оканчивающейся к верху стрелою. Над графскою короною шлем дворянскою короною увенчанный, с золотыми решетками и золотою же на цепи медалью. В навершии шлема выходящая лиса, вправо. Герб графов Старжинских внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 17. 

В червленом щите вертикально двойной серебряный крест, оканчивающийся вверху стрелой. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник — встающая влево лисица натурального цвета с червленым языком. Намет червленый с серебром.
Герб рода Старжинских внесен в Часть 20 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 6.

Литература 

 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 179.
 
 Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 17
 
 

Графские роды
Шляхетские роды герба Лис